McDonnell Douglas MD-12 – niezrealizowany projekt amerykańskiego samolotu pasażerskiego
 PZL MD-12 – prototyp polskiego samolotu pasażerskiego